Kimbi Daniels, kanadski hokejist, * 19. januar 1972, Estevan, Saskatchewan, Kanada.

Daniels je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral dve sezoni za klub Philadelphia Flyers. V sezonah 1994/1995 in 1998/1999 je igral za Olimpijo Hertz Ljubljana. Za kanadsko mladinsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem mladinskem prvenstvu 1992.

Pregled kariere

|-
| Swift Current Broncos
| WHL
| 88/89
|
| 68
| 30
| 31
| 61
|
| 48
|
| 12
| 6
| 6
| 12
|
| 12
|-
| Swift Current Broncos
| WHL
| 89/90
|
| 69
| 43
| 51
| 94
|
| 84
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 10
|-
| Swift Current Broncos
| WHL
| 90/91
|
| 69
| 54
| 64
| 118
|
| 68
|
| 3
| 4
| 2
| 6
|
| 6
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 90/91
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 91/92
|
| 25
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Seattle Thunderbirds
| WHL
| 91/92
|
| 19
| 7
| 14
| 21
|
| 133
|
| 15
| 5
| 10
| 15
|
| 27
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| '''7
| 3
| 4
| 7
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tri City Americans
| WHL
| 92/93
|
| 9
| 9
| 12
| 21
|
| 12
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Detroit Falcons
| CoHL
| 93/94
|
| 23
| 11
| 28
| 39
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salt Lake City Golden Eagles
| IHL
| 93/94
|
| 25
| 6
| 9
| 15
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota Moose
| IHL
| 94/95
|
| 10
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baltimore Bandits
| AHL
| 95/96
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jacksonville Lizard Kings
| ECHL
| 95/96
|
| 26
| 12
| 22
| 34
| -3
| 129
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Charlotte Checkers
| ECHL
| 95/96
|
| 18
| 16
| 14
| 30
| +5
| 6
|
| 16
| 8
| 6
| 14
| -5
| 24
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 96/97
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 96/97
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
| 16
| 5
| 8
| 13
| +1
| 4
|-
| Charlotte Checkers
| ECHL
| 96/97
|
| 32
| 12
| 24
| 36
| -16
| 116
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wheeling Nailers
| ECHL
| 96/97
|
| 17
| 5
| 24
| 29
| +16
| 10
|
| 3
| 1
| 4
| 5
| -4
| 6
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 97/98
|
| 32
| 2
| 5
| 7
| -17
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Antonio Dragons
| IHL
| 97/98
|
| 13
| 2
| 12
| 14
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Rafales
| IHL
| 97/98
|
| 28
| 7
| 9
| 16
|
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 98/99
|
| 26
| 10
| 26
| 36
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Orleans Brass
| ECHL
| 98/99
|
| 29
| 11
| 28
| 39
| -3
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tallahassee Tiger Sharks
| ECHL
| 99/00
|
| 34
| 11
| 12
| 23
| -14
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Citadelles
| AHL
| 99/00
|
| 26
| 6
| 4
| 10
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anchorage Aces
| WCHL
| 00/01
|
| 66
| 36
| 53
| 89
|
| 182
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Anchorage Aces
| WCHL
| 01/02
|
| 64
| 29
| 33
| 62
| -19
| 161
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 28
|-
| Anchorage Aces
| WCHL
| 02/03
|
| 72
| 23
| 40
| 63
| -41
| 91
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alaska Aces
| ECHL
| 03/04
|
| 70
| 19
| 42
| 61
| +5
| 113
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| +2
| 8
|-
| Alaska Aces
| ECHL
| 04/05
|
| 40
| 8
| 10
| 18
| -11
| 73
|
| 11
| 4
| 6
| 10
| +3
| 20
|-
| Alaska Aces
| ECHL
| 05/06
|
| 33
| 14
| 19
| 33
| 0
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alaska Aces
| ECHL
| 06/07
|
| 70
| 18
| 63
| 81
| +24
| 128
|
| 15
| 3
| 10
| 13
| +2
| 16
|-
| Alaska Aces
| ECHL
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1038
| bgcolor="#7FFF00" |409
| bgcolor="#7FFF00" |663
| bgcolor="#7FFF00" |1072
| bgcolor="#7FFF00" |-79
| bgcolor="#7FFF00" |1710
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |112
| bgcolor="#7FFF00" |39
| bgcolor="#7FFF00" |61
| bgcolor="#7FFF00" |100
| bgcolor="#7FFF00" |-1
| bgcolor="#7FFF00" |169
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti Swift Current Broncos
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Seattle Thunderbirds
Hokejisti Tri City Americans
Hokejisti Detroit Falcons
Hokejisti Salt Lake City Golden Eagles
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Minnesota Moose
Hokejisti Baltimore Bandits
Hokejisti Jacksonville Lizard Kings
Hokejisti Charlotte Checkers
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti Hamilton Bulldogs
Hokejisti Wheeling Nailers
Hokejisti Providence Bruins
Hokejisti San Antonio Dragons
Hokejisti Quebec Rafales
Hokejisti New Orleans Brass
Hokejisti Tallahassee Tiger Sharks
Hokejisti Quebec Citadelles
Hokejisti Anchorage Aces
Hokejisti Alaska Aces